Il gruppo della rossite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della rossite 
 Metadelrioite
 Metarossite
 Rossite

Note 

Rossite